Schwarzkopfnatter oder auch Schwarzkopf-Zwergnatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae), Gattung Rhynchocalamus):

 Rhynchocalamus melanocephalus (Jan, 1862)
 Rhynchocalamus satunini (Nikolsky, 1899)